Cambridge Reference Sequence (sekwencja referencyjna Andersona) − standard porównawczy używany w prezentacji wyników badań mitochondrialnego DNA.
 Caudal Regression Syndrome (zespół regresji kaudalnej) − zespół wrodzonych wad rozwojowych kości krzyżowej.
 Centralny Rejestr Skazanych − poprzednik Krajowego Rejestru Karnego.
 Child Rebel Soldier − zespół hip-hopowy.
 Cockney Rhyming Slang − element gwary miejskiej Cockney.
 Commercial Resupply Services – program komercyjnego zaopatrywania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) finansowany przez NASA.
 Compagnies Républicaines de Sécurité − Republikańskie Kompanie Bezpieczeństwa − francuskie oddziały prewencji.
 Congenital Rubella Syndrome (zespół Gregga) − zespół różyczki wrodzonej.
 crs – kod ISO 639-3  języka seszelskiego.
 C.R.S. (Ordo Clericorum Regularium a Somascha), ojcowie somascy, somaskowie − zgromadzenie zakonne, które założył święty Hieronim Emiliani.
 Common Reporting Standard – globalny standard wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania